Amerikai Egyesült Államok
Sully, település Nyugat-Virginia államban
 Franciaország
Sully, település Calvados megyében
Sully, település Oise megyében
Sully, település Saône-et-Loire megyében